Serrinha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Serrinha (Bahia), een gemeente in deze microregio
 Serrinha (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Serrinha dos Pintos, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte